Der Audi Q2 (interne Typbezeichnung GA) ist ein Kompakt-SUV der Audi AG, das seit Herbst 2016 auf dem europäischen Markt erhältlich ist.

Modellgeschichte 
Das Fahrzeug wurde am  auf dem Genfer Auto-Salon präsentiert. Er wird im Audi-Werk in Ingolstadt hergestellt und basiert auf der MQB-Plattform. Auf dem europäischen Markt startete der Audi Q2 im Herbst 2016.

Im  fand die Öffentlichkeitspremiere des Audi SQ2 auf der Mondial Paris Motor Show statt. Der SQ2 ist seit Dezember 2018 erhältlich.

Seit  wird in China der Q2 zusätzlich in einer Langversion (33 mm verlängerte Karosserie) angeboten. Produziert wird der Q2L bei FAW-Volkswagen in Foshan. Auf der Shanghai Auto Show im  debütiert mit dem Q2L e-tron eine batterieelektrisch angetriebene Version des SUV. Sie wird von einem  starken Elektromotor angetrieben.

Anfang  präsentierte Audi eine überarbeitete Version des Q2.

Im Februar 2022 gab Markus Duesmann, Vorstandsvorsitzender der Audi AG, der Presse bekannt, dass es vom Q2 kein Nachfolgemodell geben wird, weil Audi sich künftig auf die Produktion größerer Autos beschränken will.

Ausstattung 
Der Audi Q2 erhält serienmäßig einen MMI-Monitor, der oben auf der Instrumententafel positioniert ist. Er lässt sich über einen Dreh-/Drücksteller und zwei Tasten auf dem Mitteltunnel bedienen. Abhängig von der Ausstattung verfügt der Dreh-/Drücksteller zusätzlich über eine Touchpad-Funktion. Ein WLAN-Hotspot erlaubt Surfen und Streamen mit mobilen Endgeräten im Fahrzeug. Mit der höchsten Ausbaustufe des Navigationssystems (MMI Navigation plus mit MMI touch) lassen sich auch die Online-Dienste von Audi Connect nutzen. Die dafür benötigte Daten-Verbindung ist mittels der fest im Auto verbauten SIM-Karte (embedded SIM) inklusive. Über das Audi Smartphone Interface lässt sich CarPlay und Android Auto über einen USB-Anschluss im Fahrzeug einbetten.

Auch die Progressivlenkung ist bei allen Varianten des Audi Q2 Standard. Bei ihr variiert die Übersetzung abhängig vom Lenkeinschlag; so wird sie bei großen Lenkbewegungen direkter. Auf Wunsch können noch das audi drive select-System und adaptive Stoßdämpfer bestellt werden.

Als Audi virtual cockpit bezeichnet Audi eine TFT-Tachometereinheit und es gibt für das Fahrzeug ein Head-up-Display zu Projektion wichtiger Anzeigen auf eine kleine, ausfahrbare Scheibe vor der Windschutzscheibe.

Ausstattungslinien 
Beim Audi Q2 werden drei Ausstattungslinien angeboten:
 Q2: Basis-Ausstattung.
 Q2 sport: Die sportlich orientierte Ausstattungslinie umfasst ein Multifunktionslederlenkrad, 17-Zoll-Aluminiumräder, Sportsitze und das Glanzpaket.
 Q2 design: Die gehobenere Linie umfasst ein Multifunktionslederlenkrad, 17-Zoll-Aluminiumräder und das Licht- und Glanzpaket.

Sicherheit 
Für den Q2 erhältliche Fahrerassistenzsysteme sind:
 Audi pre sense front: das System erkennt kritische Situationen mit anderen Fahrzeugen und querenden Fußgängern vor dem Fahrzeug und leitet bei Bedarf eine Vollbremsung ein – bei niedrigen Geschwindigkeiten bis zum Stillstand. (serienmäßig).
 Adaptive cruise control mit Stop & Go-Funktion: arbeitet bei Modellen mit Automatikgetriebe von 0 bis 60 km/h (bei Schaltgetriebe ab 30 km/h). Mit der Stop-&-Go-Funktion kann das System das Fahrzeug selbständig zum Stillstand bringen und wieder anfahren.
 Stauassistent: er übernimmt bei zähflüssigem Verkehr selbstständig das Lenken, Abbremsen und Beschleunigen des Fahrzeugs.
 Audi active lane assist
 Audi side assist
 Verkehrszeichenerkennung
 Parkassistent und Querverkehrassistent hinten

Beim Euro-NCAP-Crashtest im Jahr 2016 wurde das Fahrzeug mit fünf Sternen bewertet.

Sondermodelle 
Bereits zum Start des Modells wurde ein Sondermodell mit der Bezeichnung Edition #1 angeboten. Es umfasst eine exklusive Lackierung in Quantumgrau und eine umfangreiche Serienausstattung.

SQ2 
Seit Ende 2018 gibt es mit dem Audi SQ2 eine weitere Sportversion der „S-Modelle“. Die Öffentlichkeitspremiere hatte das Modell auf der Mondial Paris Motor Show im . Das Modell hat einen turbogeladenen Zweiliter-Reihenvierzylinder mit einer maximalen Leistung von 221 kW (300 PS). Das „quattro“ genannte Allradsystem wird wie ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe im Serienumfang enthalten sein.

Q2L e-tron 

Der Audi Q2L e-tron wurde am 16. April auf der Auto Shanghai 2019 vorgestellt. Er wurde speziell für den chinesischen Markt konzipiert und dort bei FAW-Volkswagen im Werk Foshan produziert. Angetrieben wird der Q2 von einem Elektromotor mit einer Leistung von 100 kW (136 PS) bei 290 Nm, der auf der Vorderachse sitzt. Die Reichweite der 38 Kilowattstunden Batterie wird mit bis zu 265 Kilometern nach NEFZ-Standard angegeben.

Technische Daten

Bis NEFZ-Fahrzyklus 2018

Ab WLTP-Fahrzyklus 2018

Facelift 2020

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2016 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 101.087 Audi Q2 neu zugelassen worden. Mit 23.147 Einheiten war 2017 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website
 Offizielle Medieninformationen

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Elektroautomodell